Германские подводные лодки

Первая мировая война 
 U-102 (1917)

Вторая мировая война 
 U-102 (1940)